

Niemcy 
1 gmina:
 Kittlitz – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

2 dzielnice miast:
 Kittlitz – dzielnica Löbau
 Kittlitz – dzielnica Lübbenau/Spreewald

Osoby 
 Heinrich von Kittlitz – pruski ornitolog

Inne 
 Kittlitz – ród